Quzhou kan avse följande platser i Kina:

Quzhou – stad på prefekturnivå, Zhejiang-provinsen
 Quzhou Airport –  flygplats
 Quzhou, Handan – härad, Handans stad på prefekturnivå, Hebei-provinsen